Graziani je priimek več oseb:
Achille Graziani, italijanski arheolog

 Alfredo Graziani, italijanski vojak
 Andrea Graziani, italijanski vojak
 Antonio Graziani, italijanski politik
 Ariel Graziani, argentinsko-ekvadorski nogometaš
 Augusto Graziani (1865-1944), italijanski ekonomist
 Augusto Guido Graziani (1933-2014), italijanski ekonomist in politik
 Bonifazio Graziani, italijanski skladatelj
 Carlo Graziani, italijanski violončelist in skladatelj
 Carlo Alberto Graziani, italijanski politik in pravnik
 Clemente Graziani, italijanski politik
 Domenico Graziani, italijanski katoliški nadškof
 Enrico Giuseppe Graziani, italijanski politik
 Ercole Graziani, italijanski slikar
 Filippo Graziani, italijanski kantavtor
 Francesco Graziani, nogometni trener, športni dirigent in bivši nogometaš
 Francesco Graziani, italijanski bariton
 Francesco Ballanti Graziani, italijanski dekorater
 Gabriele Graziani, nogometni trener, športni dirigent in bivši nogometaš
 Galeotto Graziani, italijanski plemič in škof
 Gașpar Graziani, italijanski vojak
 Gino Graziani, italijanski podjetnik
 Girolamo Graziani, italijanski pesnik in književnik
 Giulio Cesare Graziani, italijanski general in letalec
 Guido Graziani, italijanski košarkarski in bejzbolski trener in športni dirigent
 Ivan Graziani (1945-1997), italijanski kantavtor in kitarist
 Izhak Graziani, izraelski orkestrski dirigent
 Jean César Graziani, francoski general
 Lodovico Graziani, italijanski tenor
 Marina Graziani, italijanska televizijska predstavnica
 Mauro Graziani, italijanski amaterski astronom
 Rodolfo Graziani, italijanski general in politik
 Sergio Graziani, italijanski igralec in glasovni igralec
 Simone Graziani, italijanski plemič, opat in humanist
 Stefano Graziani, italijanski pravnik
 Vito Graziani, nogometni trener in bivši nogometaš

Drugo 

 70º Stormo Giulio Cesare Graziani, letalska šola Italijanskega vojnega letalstva
 Ivan Graziani, naslov albuma Ivana Grazianija
 Palazzo Graziani, zgodovinska stavba v Alvitu (Lacij)
 Silvia Graziani, lik milnice Un posto al sole